«Насилие в полдень» (другой вариант — «Дневной демон»; : хакутю-но торима) — кинофильм режиссёра Нагисы Осимы, вышедший на экраны в 1966 году. Экранизация романа Цутому Тамуры.

Сюжет 
Однажды молодая служанка Сино встречает на пороге дома Эйсукэ, своего давнего знакомого из родной деревни. Связав Сино, мужчина убивает хозяйку дома и скрывается. Прибывшая на место преступления полиция объявляет, что по всем признакам это так называемый «полуденный насильник», давно совершающий преступления по всей Японии. Сино не рассказывает полицейским, что узнала Эйсукэ; вместо этого она пишет письмо учительнице Мацуко, жене насильника. Женщин связывает общее прошлое, в центре которого чувство любви/ненависти к Эйсукэ…

В ролях 
 Саэда Кавагути — Сино Синодзаки
 Акико Кояма — Мацуко Коура, учительница
 Кэй Сато — Эйсукэ Оямада
 Рокко Тоура — Гэндзи Хюга
 Фумио Ватанабэ — инспектор Харагути
 Хидэо Кандзэ — Инагаки
 Тайдзи Тонояма — директор школы

Ссылки 
 
  
 

Фильмы Японии 1966 года
Фильмы-драмы Японии
Экранизации романов Японии